Невати́м:

 Неватим — мошав, расположенный на севере пустыни Негев.
 Неватим — авиабаза ВВС Израиля, находящаяся в Южном округе Израиля.